Abraham Pais – fisico olandese
 Arie Pais – politico olandese
 Bruno Pais – triatleta portoghese
 Didier Païs – ex lottatore francese
 Ettore Pais – storico dell'antichità e accademico italiano
 Frank Isaac País García – rivoluzionario cubano
 Gualdim Pais – cavaliere medievale portoghese
 João Pedro Pais – cantante e musicista portoghese
 Josh Pais – attore statunitense
 Leonardo Pais – calciatore uruguaiano
 Sidónio Pais – politico portoghese